Organització Catalana de Karate, agrupació històrica de karate de Barcelona integrada posteriorment a la Federació Catalana de Karate
 Objecte del cinturó de Kuiper, cos celeste que forma part del Cinturó de Kuiper